Esistono più comuni francesi con questo nome

Puzieux – Mosella
Puzieux – Vosgi